Steven Weinberg (1933-2021), physicien colauréat du prix Nobel de physique de 1979
 Steven Weinberg (né en 1946), biologiste